Prueba de tensión puede referirse a:

 Prueba de tensión (informática), prueba protocolar diseñada para hallar la máxima tolerancia de un sistema a sobrecargas.

 Prueba de tensión (material), ensayo que permite conocer las características de un material cuando se somete a esfuerzos de tracción.